Сумба — індійський космодром.
 Сумба — індонезійський острів у складі Малих Зондських островів.
 Сумба — протока, яка розділяє острови Сумба і Флорес.
 Сумба — село у складі Уйгурського району Алматинської області Казахстану.